Comblain-au-Pont is een plaats en gemeente aan de Amblève en Ourthe in de provincie Luik in België. De gemeente telt ruim 5000 inwoners.

Kernen 
Comblain-au-Pont heeft naast de hoofddeelgemeente nog één echte deelgemeente, namelijk Poulseur.

Deelgemeenten

Overige kernen
In de gemeente liggen nog enkele kleinere gehuchten, zoals Mont, Oneux, Hôyemont en wijken zoals Sart (in Poulseur), Géromont

Merk op dat de naam Comblain ook voorkomt in de buurgemeente Hamoir, ten zuiden van de gemeente Comblain-au-Pont. Verder stroomopwaarts langs de Ourthe ligt immers een deelgemeente van Hamoir, Comblain-Fairon, die naast de hoofdkern ook een gehucht Comblain-la-Tour heeft.

Demografische ontwikkeling

Demografische evolutie voor de fusie

Bron:NIS - Opm:1831 t/m 1970=volkstellingen op 31 december

Demografische ontwikkeling van de fusiegemeente
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976

Toerisme 
 In de gemeente Comblain-au-Pont is de camping Le Confluent. De camping lig in het gebied waar de Amblève en de Ourthe samenstromen. De camping is volledig een passantencamping met 165 plekken, er staan dus geen vaste stacaravans.

Bezienswaardigheden 

 Bij Comblain-au-Pont is er een kalksteengrot, de Grotte de l'Abîme wat 'Grot van de afgrond' betekent. Deze is voor een deel te bezichtigen. De grot werd bij toeval ontdekt in 1900. De hond van een inwoner van Comblain-au-Pont viel in een gat in de grond en was zo in de grot terechtgekomen.
 De rotsformatie Les Tartines.

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Comblain-au-Pont

Externe link 
 Officiële website van de gemeente Comblain-au-Pont

Plaats in Luik (provincie)